Rundhof steht für:

 Das Gut Rundhof, einen Adelssitz in Schleswig-Holstein
 Einen Ortsteil der Gemeinde Stangheck
 Einen Knotenbahnhof der Flensburger Kreisbahn